Bob Wilson (1916–1999) – amerykański polityk
 Bob Wilson (ur. 1941) – szkocki piłkarz
 Bob Wilson (ur. 1942) – brytyjski rysownik